Příjmení Kutnar nosí tyto osobnosti:

 František Kutnar (1903–1983), český historik
 Rudolf Kutnar (* 1950), český a čs. politik ČSS, ministr zemědělství ČSFR

 jiné použití
 Jezírko Kutnar, přírodní památka v okrese Břeclav